Eine Stadtkirche war in konfessionell geschlossenen Städten des Mittelalters und der frühen Neuzeit die Mittelpunkts-, Markt- und Bürgerkirche, die zugleich öffentlichen Repräsentationszwecken diente.

Heute bezeichnet das Wort:
 Stadtkirche (evangelisch), Kirchen des Protestantismus
 Katholische Stadtkirche, Organisationsform der katholischen Kirche

Siehe auch
 Altstadtkirche, Citykirche, Stadtkapelle, Stadtpfarrkirche, 
 Dorfkirche
 Stadtkloster